Lehel, magyar hadvezér a kalandozások korában
Lehel, keresztnév
Lehel, háztartási készülékek márkája
Lehel jégkorongklub